Shun-te kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xingtai (ort i Kina), Hebei, 
 Daliang (sockenhuvudort), Guangdong, 

Robotskapade Kinaförgreningar